Aeneas Silvius oder Aeneas Sylvius ist der Name folgender Personen:

 Aeneas Silvius (Sohn des Silvius), mythischer König von Alba Longa
 Aeneas Sylvius Piccolomini (1405–1464), der spätere Papst Pius II.
 Äneas Sylvius Caprara (1631–1701), kaiserlicher österreichischer Feldmarschall